Slovo Introjekce má několik významů.
 Empatie
 Introjekce (Avenarius) – filozofický pojem, který vymyslel Richard Avenarius,
 Introjekce (psychologie) – transformace vnějších objektů a činností do formy vnitřních objektů. Objekt je při ní zvnitřněn vcelku i se vztahem, který k němu daný jedinec má.